Maranhão peut désigner :

Brésil 
 l'État du Maranhão, ancien État constitutif de l'Empire portugais ;
 le Maranhão, un des 26 États actuels du Brésil ;
 le Maranhão, rivière du Brésil, qui baigne le District fédéral et les États de Goiás et Tocantins ;
 Maranhão, quartier de la cité de São Paulo, située dans l'État de São Paulo.
 Maranhão, un footballeur brésilien.

Portugal 
 Maranhão, paroisse civile de la municipalité d'Aviz, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo.